Alfonso Celis Jr. – ex pilota automobilistico messicano
 Guillermo Celis – calciatore colombiano, centrocampista
 Matías Celis – ex calciatore cileno, difensore
 Richard Celis – calciatore venezuelano, attaccante